Українська народна трудова партія (1917—1925)
Українська націонал-трудова партія